Министр жилищного строительства и городского развития США () — глава министерства жилищного строительства и городского развития США, член кабинета США, и тринадцатый в линии наследования президентских полномочий. Должность создана 9 сентября 1965 в соответствии с Законом США о жилищном строительстве и городском развитии, подписанным президентом Л.Джонсоном. Основной задачей министерства является увеличение числа домовладений, поддержка развития местных сообществ и расширение доступа к жилью, свободному от дискриминации.

Министерство жилищного строительства и городского развития стало первым, которое возглавил афорамериканец — Роберт Вивер, а также первым, которое возглавила женщина-афроамериканка — Патрисия Харрис.

В настоящее время министерство возглавляет Марша Фадж.

Список министров жилищного строительства и городского развития США 
Партия

Статус

Примечания 

жилище